Кубок Футбольной лиги 1980/81 () стал двадцать первым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 9 августа 1980 года по 1 апреля 1981 года.

Победу в турнире одержал клуб «Ливерпуль», победивший в переигровке финального матча «Вест Хэм Юнайтед» на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровки

Вторая переигровка

Пятый раунд

Матчи

Переигровка

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте RSSSF.com 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1980